Home for the Holidays — пятый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Дариуса Ракера (певца из группы Hootie & The Blowfish), изданный 27 октября 2014 года на студии Capitol Nashville. Альбом продюсировал Frank Rogers, который собрал в него коллекцию из 12 рождественских песен, включая 2 оригинальные песни и одну совместную с Sheryl Crow.

История 
Альбом вышел 27 октября 2014 года на студии Capitol Nashville.
Ракер анонсировал выход альбома 15 сентября 2014 года, назвав его своим первым сборником рождественских песен и указав дату выхода в конце октября.
В интервью журналу Rolling Stone, Ракер высказал свой энтузиазм по поводу выхода рождественского альбома:
«I am so excited to finally make a Christmas album. This has been a lifelong dream, and I hope my fans enjoy listening as much as I enjoyed making it.»

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic.
Home for the Holidays дебютировал на позиции № 31 в американском хит-параде Billboard 200 и на № 7 в кантри-чарте Billboard Top Country Albums с тиражом 9,000 копий в первую неделю релиза. Затем он поднялся на № 3 в чарте Top Country Albums в 5-ю неделю релиза и на № 25 в чарте Billboard 200 в шестую неделю релиза. К декабрю 2016 года тираж альбома достиг 220,800 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рождественские альбомы 2014 года
Рождественские альбомы Capitol Records
Альбомы Дариуса Ракера
Рождественские альбомы США